Das Wort Baggern bezeichnet

 das Arbeiten mit einem Bagger
 die erotisch motivierte Annäherung an eine Person, eine offensive Art des Flirtens. Mit dem Begriff werden auch tendenziell plumpere und aufdringlichere Arten des Flirtens assoziiert.
 das untere Zuspiel beim Volleyball, siehe: Volleyball
 einen Kurzfilm der Regisseurin Corina Schwingruber Ilic, siehe: Baggern (2010)